Камас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 12 км². Население — 26 086 человек (на 2010 год). Расстояние — 4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Camas
 Camas
 Información de Camas

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи